Элек (Алексей) Феньеш (;  — , Будапешт) — венгерский писатель, статистик и географ.

Биография 
Родился в с. Чокая в Трансильвании, в то время, часть Венгерского королевства, (ныне жудец Бихор (Румыния).

Изучал философию и право. С 1830 участвовал в работе парламента в г. Пожонь. С 1835 года начал работать в Пеште, где занимался, главным образом, статистикой, географией, экономикой, более того, был последователем идей Лайоша Кошута.

В 1837 году стал членом Венгерской академии наук. В 1848 году был директором статистического департамента венгерского Министерства внутренних дел. В том же году основал первый венгерский статистической институт.

Умер в Будапеште.

Научная и творческая деятельность 
Первый большой труд Феньеша: «Magyarorszagnak sa hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikaj s geographiai tekinteben» (Современное положение Венгрии и соединенных с ней стран в отношении статистическом и географическом) вышел в Пеште в 1836—1840 годах.

Большим успехом пользовалась его «Magyarország statistikaja» (Пешт, 1842—43), вышедшая почти одновременно и на немецком языке («Statistik Ungarns», там же, 1843—44), а также первый венгерский «Всеобщий ручной и школьный атлас» (там же, 1845). Его «Magyarorszag leirasa» (Описание Венгрии, Пешт, 1847) представляет извлечение из предшествующих крупных трудов; на немецком языке («Ungarn im Vormärz», Лейпциг, 1851).

Избранные публикации 
 Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben (1836—1840)
 Statistik des Königreichs Ungarn (1843—1844)
 Magyarország leirása (1847)
 Az ausztriai birodalom statistikája és földrajzi leirása (1857)
 A magyar birodalom nemzetiségei és ezek száma vármegyék és járások szerint (1867)

Примечания

Ссылки 
 

Венгерские писатели
Статистики Венгрии
Географы Венгрии
Члены Венгерской академии наук
Картографы XIX века
Картографы Венгрии
Родившиеся в Трансильвании
Умершие в Будапеште